Плачущая женщина — термин, под которым может подразумеваться несколько значений.
 Плачущая женщина — картина Пабло Пикассо, написанная в 1937 году.
 Плачущая женщина (фильм, 1979) — на IMDb
 Плачущая женщина (фильм, 2010) — на IMDb
 Плакальщица — в древности (иногда и сейчас) у различных народов — человек (обычно женщина) за вознаграждение оплакивающий на похоронах или поминках усопшего (см. Плакальщики).

В мифологии 
В мифологии и фольклоре некоторых народов есть персонажи, к которым также можно отнести термин «Плачущая женщина».
 Банши — персонаж кельтской мифологии, женщина, являющаяся возле дома обречённого на смерть человека, и своими стонами и плачем оповещающая, что час его кончины близок.
 Ла Йорона (от  — плакать, стенать) — персонаж мексиканского и латиноамериканского фольклора, обречённая на вечные скитания по свету женщина, оплакивающая своих погибших детей.
 Накимэ (др.-япон., «плачущая женщина», «плакальщица») — персонаж японской мифологии.

См. также 
 Плачущая Мать — монумент в Находке, установленный в память о гибели рыбаков в Беринговом море в 1965 году.